Sagami pode referir-se a:

 Província de Sagami — antiga província do Japão
 Baía de Sagami (ou Golfo de Sagami ou Mar de Sagami) - na província de Kanagawa, Honshu, Japão

Desambiguações de topônimos